Никола́й Ива́нович Хи́мич (1881—1967) — полковник Генерального штаба Русской армии (1917), герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер (1916). Участник Белого движения на Юге Советской России, генерал-майор (1920).

Биография 
Из мещан города Золотоноша Полтавской губернии. Православного вероисповедания.

Общее образование получил в Новоград-Волынском двухклассном городском училище.

3-го марта 1900 года вступил в службу рядовым на правах вольноопределяющегося 2-го разряда.

В апреле 1905 года окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище (по 1-му разряду) и был произведен из фельдфебелей в подпоручики (со старшинством с 09.08.1904) с назначением на службу в 19-й пехотный Костромской полк (г. Житомир).

Участник русско-японской войны. К концу 1904 года 19-й пехотный Костромской полк был отмобилизован и передислоцирован из Житомира в Маньчжурию, на театр военных действий, но в сражениях не участвовал. Не участвовал в сражениях и подпоручик Химич, прибывший в полк, на театр военных действий, в мае 1905 года.

10 октября 1908 года произведен в поручики; младший офицер.

В 1912 году окончил Императорскую Николаевскую академию Генерального штаба (окончил по 1-му разряду курс 2-х основных классов и дополнительный класс).

20 мая 1912 года переведен в 168-й пехотный Миргородский полк (г. Киев), а 15 ноября того же года произведен в штабс-капитаны. Был причислен к Генеральному штабу.

С октября 1913 года прикомандирован на один год к 19-му пехотному Костромскому полку (г. Житомир) для ценза по командованию ротой; с 21.10.1913 — командующий 14-й ротой.

На 1914 год — женат; имел сына Игоря (род. 1914 — ум. 27.04.1928, Франция).

Участник Первой мировой войны. С началом войны переведен в кадры Генерального штаба. С августа 1914 года — старший адъютант штаба 58-й пехотной дивизии. 16 ноября 1914 года произведен в капитаны (со старшинством с 09.08.1914).

19 января 1915 года назначен обер-офицером для поручений при штабе 28-го армейского корпуса, 7-го июля того же года — в распоряжение начальника Генерального штаба, 1-го октября — старшим адъютантом штаба 108-й пехотной дивизии, а 24 декабря 1915 года — исправляющим должность штаб-офицера для поручений при штабе 23-го армейского корпуса.

10 апреля 1916 года назначен и. д. помощника старшего адъютанта оперативного отделения генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии, а 15 августа того же года произведен в подполковники с утверждением в должности.

В 1917 году был назначен и. д. начальника штаба 167-й пехотной дивизии, а 15 августа того же года произведен в полковники Генштаба (со старшинством с 06.12.1916); 3-го сентября 1917 года отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа.

Со 2-го апреля 1918 года служил в украинской армии генерала Скоропадского. На 21 ноября 1918 года — полковник, штаб-офицер для связи с германскими властями в Таврии (г. Мелитополь).

В конце 1918 года перешёл на службу в Добровольческую армию. Был начальником штаба 1-й Терской казачьей дивизии, к 15 июня 1919 года был командирован в распоряжение генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии. Был тяжело ранен 15 августа 1919 года. Летом 1920 года вернулся в Крым, в Терскую дивизию. Участвовал в боях в Северной Таврии. Произведен в генерал-майоры.

С 1921 года — в эмиграции в Югославии, с 1924 года — во Франции. Долгое время был начальником подотдела РОВС в Лионе. Выпустил на французском языке книгу о русской армии.

Скончался в 1967 году в Витре-сюр-Манс. Похоронен на кладбище города Гре.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» ( от 11.03.1907)
 Тёмно-бронзовая медаль «В память русско-японской войны» (1907)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП от 19.05.1912)
 Светло-бронзовая медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП от 24.01.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 15.06.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 25.06.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП от 29.11.1916), — 

 старшинство в чине подполковника — с 15 августа 1914 года ( от 30.07.1917)

Примечания

Источники 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Химич Николай.
 Список (по старшинству в чинах) штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 168-го пехотного Миргородского полка (на 01.01.1914); стр. 20, — Николай Иванович Химич.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 19-го пехотного Костромского полка (на 03.01.1914); стр. 36, — Николай Иванович Химич.
 Онлайн-библиотека «Царское Село» // Высочайшие Приказы по Военному ведомству о чинах военных (за 1905–1917 гг.)
 
 
 
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1909 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1909.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1910 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1910.
 Список Генерального штаба; — исправлен по 1-е июня 1914 года. — Петроград, Военная типография, 1914.
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917—1922 гг.: Справочные материалы. — Русский путь, 2009. – 895 с.: ил.] — ISBN 978-5-85887-301-3
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Георгиевские кавалеры периода Первой мировой войны: именные списки — О, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. //  ХИМИЧ Николай Иванович.
 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—2001: В 6 т. Т. 6. Кн. 3. Х–Я / Рос. гос. б–ка; Сост. В. Н. Чуваков; Под ред. Е. В. Макаревич. — М., 2007. — 704 с. — С. 61. — ISBN 5-7510-0354-3
 
 Офицеры РИА // Химич Николай Иванович.
  Тинченко Я. Ю.  Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга I. — К. : Темпора, 2007. — С. 527. — ISBN 966-8201-26-4.

Выпускники Чугуевского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Офицеры Генерального штаба в Первой мировой войне (Россия)
Полковники (Российская империя)
Военные Армии Украинской державы
Генерал-майоры России (Белое движение)
Персоналии:Добровольческая армия
Русские эмигранты первой волны во Франции